|-
| 39001 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39002 - ||  || 18 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39003 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39004 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39005 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39006 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39007 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39008 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39009 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39010 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39011 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39012 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39013 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39014 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39015 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39016 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39017 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39018 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39019 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39020 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39021 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39022 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39023 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39024 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39025 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39026 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39027 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39028 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39029 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39030 - ||  || 29 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39031 - ||  || 29 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39032 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39033 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39034 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39035 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39036 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39037 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39038 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39039 - ||  || 29 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39040 - ||  || 31 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39041 - ||  || 31 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39042 - ||  || 31 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39043 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39044 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39045 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39046 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39047 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39048 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39049 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39050 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39051 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39052 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39053 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39054 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39055 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39056 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39057 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39058 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39059 - ||  || 29 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39060 - ||  || 29 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39061 - ||  || 31 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39062 - ||  || 31 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39063 - ||  || 26 octombrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 39064 - ||  || 26 octombrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 39065 - ||  || 29 octombrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 39066 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39067 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| 39068 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39069 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39070 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39071 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39072 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39073 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39074 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39075 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39076 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39077 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39078 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39079 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39080 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39081 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39082 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39083 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39084 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39085 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39086 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39087 - ||  || 2 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39088 - ||  || 2 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39089 - ||  || 3 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39090 - ||  || 3 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39091 - ||  || 3 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39092 - ||  || 3 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39093 - ||  || 2 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39094 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39095 - ||  || 3 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39096 - ||  || 17 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39097 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39098 - ||  || 22 noiembrie 2000 || Haleakalā || NEAT
|-
| 39099 - ||  || 22 noiembrie 2000 || Haleakalā || NEAT
|-
| 39100 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-